Neochordodes weberi är en tagelmaskart som först beskrevs av J.P. Villot 1891.  Neochordodes weberi ingår i släktet Neochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
weberi